Marjan Kozar, slovenski hokejist in hokejski trener, * 22. maj 1962, Jesenice.

Kozar je večino svoje kariere igral pri klubu Acroni Jesenice. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1991.

Pregled kariere

|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 28
| 3
| 3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |35
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski hokejski trenerji
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti KHL Medveščak
Trenerji HK Jesenice Mladi